Шейх Хаси́на Вазе́д (; ) — премьер-министр Бангладеш в 1996—2001, с 2009 года. Лидер партии Авами лиг.

Ранняя биография 
Родилась в округе Фаридпур (точнее, в подокруге Тонгипара, образованном в 1995 году). Дочь Шейха Муджибура Рахмана, первого главы независимой Бангладеш (в 1971—1975 гг.), называемого в стране «отец нации». В 1969 г. участвовала в студенческих волнениях в Дакке. В 1971 году, во время войны за независимость Бангладеш, была арестована пакистанской оккупационной армией. 15 августа 1975 году в ходе военного переворота Шейх Муджибур Рахман и около 20 членов его семьи были убиты заговорщиками; Шейх Хасина в это время находилась в ФРГ, из всей семьи уцелели только она и её сестра, тоже отсутствовавшая в Бангладеш во время переворота. В 1981 году, ещё будучи за границей, была избрана главой Авами Лиг — партии, когда-то руководимой её отцом. В том же году вернулась в Бангладеш. Находилась в жёсткой оппозиции к режиму Эршада, выступавшего сперва как военный администратор, а потом как президент страны, организовывала массовые акции протеста против его правления, не раз оказывалась под арестом. В 1991 году, после ухода Эршада от власти и восстановления демократической системы управления, возглавляемая ей Авами проиграла парламентские выборы Бангладешской национальной партии, которую возглавляла Халеда Зиа. Выборы 1991 года во многом предопределили характер политической жизни в 1990-е годы и далее, основная борьба за власть развернулась между этими двумя партиями.

Премьер-министр в 1996—2001 
В марте 1996 года Шейх Хасина бойкотировала очередные выборы, вынудив Халеду Зиа сформировать переходное правительство и объявить повторные выборы, на которых одержала победу. Стала первым премьер-министром Бангладеш, отработавшим полный пятилетний срок. За годы её правления улучшились отношения с Индией, было подписано соглашение о разделе вод Ганга. Экономический рост в годы правления Шейх Хасины замедлился, к тому же наводнения неоднократно наносили стране огромный ущерб. В 1999 году национальная партия Бангладеш инициировала всеобщую политическую стачку с целью отставки Шейх Хасины, однако она категорически отказалась уйти досрочно.

Деятельность в оппозиции 2001—2008 
Подготовка к выборам 2001 года проходила в напряжённой обстановке, в терактах погибло более ста человек. После сокрушительного поражения на выборах Шейх Хасина обвинила БНП в фальсификациях, но всё же ушла в отставку. В 2004 году во время выступления Шейх Хасины в Дакке на неё было совершено покушение, в результате погибло 19 человек, сама она отделалась лёгкими ранениями. БНП категорически отвергла обвинения в организации теракта. В условиях чрезвычайного положения, введенного военными перед выборами 2007 года, Хасина Вазед была арестована, но в июне 2008 года смогла покинуть страну и эмигрировать в США.

Возвращение к власти 
В ноябре 2008 года вернулась в страну, чтобы возглавить свою партию на новых парламентских выборах, которые были назначены на 29 декабря 2008 года. Согласно результатам, Авами Лиг во главе «Большого альянса», включавшего также консервативно-националистическую партию Джатья, Национальную социалистическую партию, маоистскую Рабочую партию Бангладеш и Либерально-демократическую партию, одержала более чем убедительную победу и сформировала правительство страны. Вступила в обязанности премьер-министра страны 6 января 2009 года. 
Победив на парламентских выборах в 2014 году, осталась у власти на новый 5-летний срок.

Примечания

Ссылки 
 http://www.albd.org/ 
 http://banglapedia.search.com.bd/HT/H_0081.htm
 https://web.archive.org/web/20090210205922/http://www.shmpi.org/about-sheikh-hasina.html
 https://web.archive.org/web/20141222143534/http://www.shmpi.org/
 Успех демократии прост: достаточно быть честным с народом — Шейх Хасина Интервью на сайте ИТАР-ТАСС

Премьер-министры Бангладеш
Женщины — премьер-министры
Действующие руководители государств
Политики XXI века
Почётные доктора Университета Васэда
Дети президентов
Женщины-политики Бангладеш